Ruy (Isère) - comuna francesa localizada no departamento de Isère
 Ruy Bueno Neto — futebolista brasileiro
 Ruy de Freitas — jogador brasileiro de basquetebol

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos